Stöhrer ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Stöhrer (1813–1890), deutscher Mechaniker, Elektrotechniker und Erfinder
 Josef Stöhrer (1883–1931), deutscher Gewerkschaftler und Politiker
 Walter Stöhrer (1937–2000), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Störer